Chudleigh kan syfta på följande platser:

Australien 

 Chudleigh (ort i Australien), Tasmanien, Meander Valley,

Nya Zeeland 

 Chudleigh (bergstopp), Canterbury, Mackenzie District,

Storbritannien 

 Chudleigh, ort i Devon, England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar